SMS „Planet” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Planet” – austro-węgierski krążownik torpedowy z końca XIX wieku
 SMS „Planet” – niemiecki okręt badawczy z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich